Niemcy:
 Garlstorf – dzielnica miasta Bleckede
 Garlstorf – gmina w kraju związkowym Dolna Saksonia, w powiecie Harburg